AAA (parfois prononcé triple A ou A cube) possède de nombreuses significations.

Associations 

Associations américaines 
 American Abstract Artists, mouvement pictural né en 1936
 , association des actuaires
 , association arbitrale
 American Automobile Association, association représentant les automobilistes qui publie des guides hôteliers
 American Airlines Arena, salle omnisports située dans le centre de Miami en Floride et domicile du Heat de Miami (NBA)
 American Anthropological Association, plus importante association d'anthropologie aux États-Unis, fondée en 1902

Autres associations
 Association Auxiliaire de l'Automobile ou 3A, association dépendante du CCFA et gérant le fichier des cartes grises françaises depuis 1983
 Académie Alphonse-Allais (A3), fondée en 1934 et relancée en 1954, délivrant le prix Alphonse-Allais
 Against All Authority ou *aAa*, équipe de sport électronique et site d'information consacré à l'actualité du sport dans les jeux vidéo
 Amateur Athletic Association of England, association d'athlétisme amateur anglaise
 , société argentine de distribution de films
 Asistencia Asesoría y Administración, fédération mexicaine de catch et de lucha libre
 Association Alliance Arthrogrypose (fr), association des familles concernées par les maladies rares  : Arthrogrypose

Code 
 AAA,  
 AAA, format des piles et accumulateurs électriques de 1,5 V, selon le code ANSI
 AAA, le plus haut des trois niveaux d’accessibilité d'un contenu web, selon la norme  du 
 AAA, note la plus haute notation financière accordée à une obligation ou un débiteur par l'agence de notation financière Standard and Poor's ou son concurrent Fitch Ratings
 AAA ou Triple-A, plus haute classe de notation de division d’une ligue mineure de baseball aux États-Unis
 AAA, se dit d'un jeu vidéo qui a demandé beaucoup de moyens de production et des équipes importantes de développement
 AAA, une des classes de qualité des sites touristiques de Chine du ministère du tourisme chinois.

Science 

 AAA, codon pour la lysine, selon le code génétique
 Adéquation algorithme architecture, dit aussi , en architecture des systèmes électroniques
 Anévrisme de l'aorte abdominale, en médecine ;
 Aten-Apollon-Amor, groupe d'astéroïdes géocroiseurs
 Authentication Authorization Accounting, processus de contrôle et de gestion des accès des utilisateurs à un système informatique, selon la liste des abréviations en informatique
 Protéines AAA, superfamille de protéines (AAA) qui fonctionnent avec l'ATP
 AAA, une abréviation pour les préhistoriens, on parle : des hommes modernes avides, aggresifs, et accumulateurs

Sociétés commerciales 
 Acteurs Auteurs Associés, société française de distribution de films
 Advanced Accelerator Applications, une entreprise radiopharmaceutique
 Advanced Amphibious Aircraft, selon la liste de constructeurs aéronautiques et spatiaux
 American Affordable Aircraft, société qui commercialise les plans du AAA Vision, un avion destiné à la construction amateur
 Animation Art graphique Audiovisuel ou aaa, société de production cinématographique française
 Assistance Aéronautique et Aérospatiale, société française de maintenance et services aéronautiques

Droit et politique 

 Agricultural Adjustment Act (en français « loi d'ajustement agricole »), loi américaine entrée en vigueur en 1933 dans le cadre de la politique de New Deal de Franklin D. Roosevelt
 Alliance américaine anticommuniste, groupe paramilitare d'extrême droite en Colombie
 Alliance anticommuniste argentine, ancien escadron de la mort d'Argentine
 Alliance anti-austérité (Anti-Austerity Alliance en anglais), parti politique anti-capitaliste irlandais

Autres 
 AAA, groupe de musique électronique japonais
 Abri antiatomique
 Artillerie antiaérienne
 Assis, à l'heure et avertis, revendication de qualité de service des usagers des chemins de fer
 

Code